Мемориал Анатолия Алексеевича Степанова  — международное соревнование по спидвею, проходящее в Тольятти в память погибшего президента спидвей-клуба «Мега-Лада»

Турнир 2009 
Стараниями руководства клуба на Мемориал были приглашены известнейшие гонщики мира, в том числе 6 действующих участников серии Гран-При 2009: Эмиль Сайфутдинов, Андреас Йонссон, Ники Педерсен, Руне Холта, Грег Хэнкок, Ли Адамс, многие из которых в своё время выступали за Мега-Ладу.

Тольятти представляли Сергей Даркин, Даниил Иванов и Олег Бесчастнов в качестве запасного.

Гонка состоялась 23 октября 2009 года и закончилась победой шведа Йонссона, выигравшего финальный приз в размере 10 тыс. евро.

Турнир 2010 
Руководителями клуба было принято решение сделать Мемориал Анатолия Степанова ежегодным, поэтому 1 октября 2010 года турнир был проведён снова. Его гостями вновь сталь гонщики экстра-класса, в том числе 3 участника серии Гран-При 2010: Руне Холта, Ханс Андерсен и Магнус Зеттерстрём. Мега-Ладу представляли Даниил Иванов, Сергей Даркин, Семён Власов, Олег Бесчастнов (запасной).

Зрителям особенно запомнился финальный заезд гонки. Швед Магнус Зеттерстрём из-за технических проблем отстал в самом начале заезда и в борьбе не участвовал, но за десяток метров до финиша у британца Скотта Николса внезапно вышел из строя мотоцикл. Однако догнавший его Зеттерстрём проявил спортивное благородство, позволив Никколсу буквально на руках довести мотоцикл до финиша, и, таким образом, добровольно уступил ему итоговое 3-е место.

Победа же в турнире досталась экс-мегаладовцу Райану Салливану.

Турнир 2011 
В III Мемориале (4 октября 2011) приняли участие такие звёзды мирового спидвея, как, в частности, 5 участников серии Гран-При 2011 Андреас Йонссон, Эмиль Сайфутдинов, Ники Педерсен, Руне Холта, Артём Лагута. Вышеупомянутый Артём Лагута, Виталий Белоусов и Даниил Иванов представляли Тольятти. В 3 раз подряд на Мемориале выступили Ренат Гафуров, Даниил Иванов, Руне Холта и Магнус Зеттерстрём.

Турнир 2012 
IV Мемориал Анатолия Степанова состоялся 29 сентября 2012 г. в форме товарищеской встречи сборной России и сборной Польши. Обе сборных были составлены по форме один лидер (Артем Лагута и Томаш Голлоб) плюс 5 гонщиков-юниоров. Встреча закончилась вничью 45:45.

Турнир 2013 
V Мемориал Анатолия Степанова прошёл 5 октября 2013 г. в виде встречи Мега-Лада — Лукойл в знак памяти о многолетнем противостоянии этих команд в Чемпионате России в конце 1990-х — начале 2000-х. В гонке принимали участие как ветераны этих клубов, так и действующие гонщики.

Турнир 2014 
VI Мемориал Анатолия Степанова прошёл 1 октября 2014 г. после гонки «Мега-Лада» — «Турбина». Турнир состоялся в формате из двух полуфиналов и финала, в которых приняли участие по 4 наиболее результативных гонщика состоявшейся встречи. Победителем Мемориала стал Андрей Кудряшов.

Полуфиналы:

1. Кудряшов, Чалов, Морозов, Носов.

2. Бесчастнов, Даркин, Белоусов, Агальцов-п.

Финал: Кудряшов, Бесчастнов, Чалов, Даркин.

Турнир 2015 
VII Мемориал Анатолия Степанова состоялся 30 сентября 2015 г. в формате парной гонки с участием 5 команд. Каждая из команд состояла из одного иностранного гонщика, одного россиянина и одного молодого тольяттинского гонщика. В 6 заезде тяжёлую травму получил Виталий Белоусов.

Турнир 2016 
VIII Мемориал Анатолия Степанова прошёл 22 сентября 2016 г. после гонки «Мега-Лада» — «Турбина». Турнир состоялся в формате из двух полуфиналов и финала, в которых приняли участие по 4 наиболее результативных гонщика состоявшейся встречи. Победителем Мемориала стал Андрей Кудряшов.

Полуфиналы:

1. Кудряшов, Кулаков, Бородулин, Лахбаум-п.

2. Гафуров, Чугунов, Бесчастнов, Чалов-п.

Финал: Кудряшов, Чугунов, Кулаков, Гафуров-ф.

Турнир 2017 
IX Мемориал состоялся в виде памятного заезда 19 августа после проведения турнира Гран-При Челленджа.

Результат: Дудек, Килдеманд, Чугунов, Щепаняк-сх.

Турнир 2018 
X Мемориал Анатолия Степанова состоялся 7 сентября 2018 г. в формате гонки из 4 команд. Каждая из команд состояла из трех россиян и одного легионера.

Победители 

Соревнования по спидвею
Спортивные соревнования в Тольятти